Olympiastadion se poate referi la:

 Stadionul Olimpic din Berlin
 Stadionul Olimpic din München